A tengeri a következőket jelentheti:

kukorica népies neve
Tengeri, település